Mohammed Diarra (Conacri, 20 de junho de 1992) é um futebolista profissional guineense que atua como defensor.

Carreira 
Mohammed Diarra representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015